Duca degli Abruzzi – titolo nobiliare italiano
 Duca degli Abruzzi – titolo con cui viene citato il nobile Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, ammiraglio, esploratore e alpinista italiano, primo Duca degli Abruzzi
 Duca degli Abruzzi – piroscafo passeggeri italiano, utilizzato anche come incrociatore ausiliario 
 Duca degli Abruzzi – motonave da carico italiana 
 Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi – incrociatore leggero italiano
 Classe Duca degli Abruzzi – classe di incrociatori leggeri della Regia Marina Italiana

Pagine correlate 
Rifugio Duca degli Abruzzi